Завролофы, или зауролофы (, от греческого «заурос» — ящерица, «лофус» — гребень), — род птицетазовых утконосых динозавров, живших в позднем меловом периоде.

Описание 
 Высота в холке: 4 м,
 Длина: 13 м,
 Вес: приблизительно 11 т.

Завролофы имели крупные задние конечности и небольшие передние. Передвигаться могли как на двух, так и на четырёх ногах. Растительноядные динозавры, вероятно, использовали свои передние конечности для захвата веток и листьев, а также для строительства гнёзд. Длинный хвост использовался для баланса при движении на двух ногах.Длина черепа составляла до 1 м. Общее число зубов — около 1000.
На голове имелся костный гребень, поддерживающий «мешок» из растягивающейся кожи. Гребень начинался над глазами и поднимался над головой под углом в 45 градусов. Изначально считалось, что зауролофы вели полуводный образ жизни, и мешок служил для дыхания. Сейчас считается, что зауролофы, как и другие гадрозавриды, вели стадный сухопутный образ жизни, а «мешок» служил своего рода рупором; возможно, в нем были отверстия. Учёные считают, что если «мешок» был красочным, то он мог служить признаком доминирующего самца в стаде. Кроме того, высказывались теории о терморегуляторной функции.

Таксономия 
Барнум Браун, описавший первые образцы, отнёс вид к подсемейству Trachodontidae (=Hadrosauridae), Saurolophinae. В то время в это подсемейство также включали Corythosaurus и Hypacrosaurus.

Большинство публикаций до 2010 года включает Saurolophus в подсемейство Hadrosaurinae. В 2010 году род отнесён к подсемейству Saurolophinae.

Виды 
, был описан Барнумом Брауном в 1912 году по окаменелостям из Канады.
 представлен многочисленными образцами из Монголии.
, из Калифорнии, nomen nudum с 2011 года, описан в 2013 году.
 из Китая, nomen dubium.

Кладограмма 
Кладограмма подсемейства Saurolophinae, составленная в 2010 году Альбертом Прието-Маркесом по результатам филогенетического анализа:

История открытия 
Зауролофа открыли в Северной Америке. Затем останки зауролофов нашла в Монголии экспедиция И. А. Ефремова в 1947 году в местонахождении «могила дракона», в горах Алтан-Ула на юге монгольской Гоби. Зауролофы известны также по нескольким скелетам и многим отдельным костям и черепам из верхнего мела Южной Монголии. Полный скелет зауролофа хранится в палеонтологическом музее им. Ю. А. Орлова при Палеонтологическом институте РАН в Москве.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Saurolophus — Enchanted Learning Software

Гадрозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Динозавры Северной Америки